Il doppio del torneo di tennis Estoril Open 1991, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Paul Haarhuis e Mark Koevermans che hanno battuto in finale Tom Nijssen e Cyril Suk 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (semifinali)
 Omar Camporese /  Javier Sánchez (primo turno)

 Paul Haarhuis /  Mark Koevermans (campioni)
 Karel Nováček /  Tomáš Šmíd (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Estoril Open 1991
ATP Tour 1991